Olpe peut désigner :

Toponyme

Allemagne  

 Olpe (Allemagne)
 Arrondissement d'Olpe

États-Unis  

 Olpe (Kansas)

Voir aussi 
 Une olpé, broc en céramique dans la Grèce antique.

Homonymie de toponyme